Barkoura peut désigner
 Barkoura, une localité située dans le département du Iolonioro au Burkina Faso.
 Barkoura, une localité située dans le département du Loropéni au Burkina Faso.

Homonymie de localités